

Guerres 
Par ordre chronologique, ce sont :
 La grande guerre méridionale est le nom donné à une série de conflits médiévaux pour le contrôle du sud du royaume de France.
 La grande guerre turque qui oppose de 1683 à 1699 l'empire ottoman au Saint-Empire et ses alliés de la Sainte-Ligue.
 La grande guerre du Nord de 1700 à 1721 entre une coalition menée par le tsarat de Russie et l'empire suédois.
 La « grande guerre française » désigne parfois la période de conflit quasi-ininterrompue en Europe entre 1792 et 1815. Elle regroupe les guerres de la Révolution française (1792-1802) et les guerres napoléoniennes (1803-1815). 
 La Grande Guerre en Uruguay (ou Guerra Grande en espagnol) est le nom donné à une guerre interne en Uruguay (1839-1851) qui dure douze ans.
La guerre des Dix Ans à Cuba (1868-1878), dite aussi Guerre de 68, (ou Guerra Grande en espagnol), qui dure 10 ans.
 La Grande Guerre est un nom donné, notamment jusque dans les années 1940, à la Première Guerre mondiale (1914-1918) qui dure quatre ans et trois mois ; et encore avant cela, La Grande Guerre désignait l'ensemble des guerres napoléoniennes.  
 La « Grande Guerre patriotique » est le nom que les Soviétiques donnent aux combats de la Seconde Guerre mondiale sur le front oriental entre la rupture du pacte germano-soviétique le  et la fin du conflit en Europe en mai 1945.

Film 
 La Grande Guerre est un film de l'Italien Mario Monicelli sorti en 1959.

Musique 
 La Symphonie en ut dièse mineur, sous-titrée Grande Guerre, de Charlotte Sohy, est une symphonie composée entre 1914 et 1917.

Télévision 
 Dans la série télévisée Game of Thrones, la Grande guerre est le nom donné à la guerre opposant les Marcheurs blancs menés par le Roi de la nuit aux humains.

Jeu vidéo 
 Dans la série de jeu vidéo de rôle Fallout, la « Grande Guerre de 2077 » est la guerre qui, en détruisant la civilisation, pose la trame de cette série de jeux post-apocalyptiques.